

Patronymes 
Emoto est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Ayao Emoto (1895-1978), photographe japonais ;
 Masaru Emoto (1943-2014), auteur japonais connu pour ses théories sur les effets de la pensée et des émotions sur l'eau ;
 Akira Emoto (1948-), acteur japonais ;
 Yūko Emoto (1972-), judokate japonaise ;
 Naho Emoto (1985-), joueuse de softball japonaise.

Patronyme japonais